Wolfes ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Wolfes (1892–1971), Komponist
 Matthias Wolfes (* 1961), evangelischer Theologe
 Richard Wolfes (1875–1959), deutscher Unternehmensleiter